Кубок Швеції 1984 — міжнародний хокейний турнір у Швеції, проходив 9 квітня — 12 квітня 1984 року у Гетеборзі та Карлстаді.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Кубок Швеції на yandex 

 
Шведські хокейні ігри
Хокей у Швеції‎
1984 у хокеї з шайбою
Квітень 1984
1984 у шведському спорті